Mračno doba je pojam kojim se označuje:
Mračno doba (kozmologija), vrijeme između rekombinacije elektrona s jezgrama vodika i helije i reionizacije
Mračno doba (Asirija), (oko 1741. – 1364. pr. Kr.)
Mračno doba (stara Grčka), Homerovo doba, Geometrijsko doba 1200 pr. Kr. – 800 pr. Kr. 
Mračno doba (povijesna znanost), u tradicijskoj povijesnoj znanosti, razdoblje intelaktualnog mraka koje se pojavilo u Europi nakon pada Zapadnog Rimskog Carstva
srednji vijek u Europi - povijesna je znanost ovo razdoblje često neopravdano nazivala mračnim, iako su velika otkrića i intelektualni dosezi također nastali u ovom vijeku
srednji vijek u popularnoj kulturi
doba seobe naroda 300. – 700.
zapadnoeuropski rani srednji vijek (500. – 1000.)
saeculum obscurum 904. – 964.
Mračno doba (Kambodža), 1450. – 1863.

hipotetsko digitalno Mračno doba